Bernhagen bezeichnet:
 Bernhagen, ehemals im Kreis Naugard, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Ostrzyca (Nowogard)

Bernhagen ist der Familienname folgender Personen: 
 Patrick Bernhagen (* 1970), deutscher Politikwissenschaftler, Professor in Stuttgart